Impact Nominal Index , INI) — компьютерная система, предназначенная для полиции и других силовых структур Великобритании, которая позволяет оперативно навести справки об интересующих лицах.

INI была создана в 2006 году в рамках реализуемой министерством внутренних дел программы IMPACT. Разработчиком система выступила компания . INI была разработана с учётом рекомендаций, высказанных представителями полиции после  в 2002 году.

INI, представляет собой, по сути, базу данных, содержащую список имен и соответствующие даты рождения людей, которые по каким-либо причинам фигурировали в полицейских протоколах. Эта программа обеспечивает оперативный и эффективный доступ к информации, которая очень важна для борьбы с преступностью, особенно во время критических ситуаций и облегчит, например, действия полиции при бегстве преступников за границу. Программа IMPACT, в рамках которой создана INI, рассматривает разработку последней как первый шаг на пути модернизации систем обмена информацией и связи полиции и силовых структур Великобритании.

См. также 
 Список  программ  компьютерного слежения и радиоэлектронной  разведки  по странам

Примечания

Ссылки 
 Policy Hub article on INI launch
 NPIA IMPACT programme page
 BAPCO article on INI 
 Web Technology Group

Полиция
Базы данных спецслужб